Николай Кошелев:
 Кошелев, Николай Андреевич (1840—1918) — русский художник-передвижник, академик Императорской Академии художеств.
 Кошелев, Николай Васильевич (1899—1960) — Герой Советского Союза.
 Кошелев, Николай Владимирович (1852—?) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Кошелев, Николай Иванович (1908—1986) — тяжелоатлет, изобретатель «кошелевской штанги».
 Кошелев, Николай Иванович (1916—1943) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной армии, Герой Советского Союза (1944).
 Кошелев, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 5253; 1 декабря 1835.
 Кошелев, Николай Николаевич (1942—2002) — российский и советский кинорежиссёр.